Аймененеги — река в России, протекает по Суоярвскому району Карелии. Впадает в расположенное на границе с Пряжинским районом Сямозеро — исток Сяпси. Длина реки — 14 км.

Протекает через озеро Эймерви.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шуя, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100112102000014462.

Примечания 

Бассейн Сямозера
Реки Суоярвского района
Реки Пряжинского района